Mužská dvouhra Forte Village Sardegna Open 2020 probíhala okolo poloviny října 2020. Do singlové soutěže pulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm tenistů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ATP Tour ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal 25letý Srb Laslo Djere, jenž ve finále za 2.19 hodiny zdolal Itala startující na divokou kartu Marca Cecchinata po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po Novaku Djokovićovi a Miomiru Kecmanovićovi se stal třetím srbským šampionem dvouhry ATP v roce 2020. Sedmdesátý čtvrtý hráč žebříčku Djere dosáhl jedenáct z třinácti výher v předchozí části sezóny na antuce. 28letý Cecchinato čelil mečbolové hrozbě již v úvodním kole proti krajanu Gianlucu Magerovi.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Sardegna Open
ATP Tour 2020